Серия А 1936/1937 () — 8-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 13 сентября 1936 года и завершился 16 мая 1937 года. В 4-й раз в своей истории победителем турнира стала «Болонья».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1936/1937
Италия
Италия
Спорт в Италии в 1936 году
Спорт в Италии в 1937 году